The Way to Heaven – cortometraggio del 1914 diretto da Ulysses Davis
The Way to Heaven – cortometraggio del 2015 diretto da Ling-Yun Liang
The Way to Heaven – episodio del 1956 della serie tv Jane Wyman Presents The Fireside Theatre